«All or Nothing» puede referirse a:

Música

Álbumes 
 All or Nothing (1988), álbum de Milli Vanilli.
 All or Nothing (2008), álbum de The Subways.
 All or Nothing (2008), álbum de Prime Circle.
 All or Nothing (2012), álbum de Pennywise.

Canciones 
 All or Nothing (1998), canción de Cher.
 All or Nothing (n/d), canción de Fiction Factory.
 All or Nothing (n/d), canción de Milli Vanilli.
 All or Nothing (n/d), canción de Small Faces.
 All or Nothing (2008), canción de Theory of a Deadman.